Tommy (álbum) — ópera rock do The Who
Tommy (filme) — baseado na ópera rock lançada em 1969 pelo The Who

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos